Анатолий Иванович Бузник (; ) — украинский футболист и тренер. Играл на позициях защитника и полузащитника.

С 2016 года — генеральный секретарь Всеукраинского объединения тренеров по футболу. С 2020 года — главный тренер клуба «Левый берег» (Киев).

Футбольная карьера 
В 1979 году начал свою карьеру за местный «Судостроитель». В сезонах 1983 и 1984 годов выступал за «Днепр» (Черкассы) и СКА (Киев) соответственно. В 1985 году вернулся в «Судостроитель», в котором и окончил свою игровую карьеру в 1989 году.

Тренерская карьера 
В 1991 году окончил Высшую школу тренеров. В 1992 году работал главным тренером в очаковской «Артании». Потом помогал тренировать николаевский «Эвис», тренировал «Полиграфтехнику». Был тренером «Борисфена» и молодёжного состава китайского клуба «Цзянсу Сайнти». В 2001 году начал работать с юношескими сборными Украины.

29 сентября 2010 года занял пост главного тренера кировоградской «Звезды», с которой работал до 22 августа 2011 года. С июня 2012 года руководил запорожским «Металлургом», а 11 июля 2012 года был утверждён на должность главного тренера клуба. Однако уже через два дня подал в отставку, в связи с несогласием с политикой клуба. 9 апреля 2014 года вновь назначен главным тренером «Звезды», однако в октябре подал в отставку

Достижения

Игровая карьера 
 Бронзовые медали Второй лиги СССР: 1985

Тренерская карьера 
 Обладатель Кубка Второй лиги Украины: 2000
 Второе место на Летней Универсиаде 2001 года в Пекине: 2001

Награды и звания 
 Заслуженный тренер Украины: 2001

Примечания 

Заслуженные тренеры Украины
Футболисты СССР
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Днепр» Черкассы
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Артания»
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Артания»
Тренеры ФК «Борисфен»
Тренеры ФК «Металлург» Запорожье
Тренеры ФК «Александрия»
Тренеры ФК «Звезда» Кропивницкий
Тренеры ФК «Левый берег»
Футбольные функционеры Украины